Iso Riuttasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Riuttasaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Iso Riuttasaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar